Фёдор Анто́нов:
 Антонов, Фёдор Васильевич (1904—1994) — русский живописец, Народный художник РСФСР.
 Антонов, Фёдор Николаевич (1922—1998) — полный кавалер ордена Славы.
 Антонов, Фёдор Тихонович (1915—1988) — Герой Советского Союза.